Karbach – comune del circondario di Main-Spessart (Baviera)
 Karbach – comune del circondario rurale Rhein-Hunsrück-Kreis (Renania-Palatinato)